Antigonos může být:

 Antigonos I. Monofthalmos – makedonský šlechtic, generál a satrapa za Alexandra Velikého
 Antigonos II. Gonatás – král, jenž položil základy trvalé vlády dynastie Antigonovců v Makedonii
 Antigonos III. Dósón – makedonský král z dynastie Antigonovců
 Antigonos (Mysliveček) – italská opera